My Bloody Valentine může být:

 My Bloody Valentine – irská rocková skupina
 původní název filmu Valentýnská pomsta z roku 1981
 původní název filmu Krvavý Valentýn z roku 2009
 epizoda seriálu Lovci duchů